Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann 6–2, 6–7, 6–3.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Columbus Open 1975